Mužská čtyřhra US Open 2016 probíhala na přelomu srpna a září 2016. Do deblové soutěže newyorského tenisového grandslamu nastoupilo šedesát čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl nejlepší světový pár Pierre-Hugues Herbert a Nicolas Mahut z Francie, který v semifinále nestačil na dvojici Jamie Murray a Bruno Soares.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený britsko-brazilský pár Jamie Murray a Bruno Soares, který ve finále zdolal španělskou dvojici Pablo Carreño Busta a Guillermo García-López po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3. Oba si tak po triumfu na Australian Open 2016 připsali druhou grandslamovou trofej z mužské čtyřhry, získali po 2 000 bodech a rozdělili si částku 625 000 dolarů. Pro Murrayho to byl šestnáctý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Soarese pak dvacátý třetí takový.

Oba poražení španělští finalisté ve čtyřhře grandslamu nikdy předtím nepřešli třetí kolo a jejich společná zápasová bilance výher a proher před finále činila 10–10. Stali se také prvním nenasazeným párem od roku 2000 a Lleytona Hewitta s Maxem Mirným, který na US Open prošel až do finále.

Po utkání pak při slavnostním ceremoniálu Murray uvedl: „Nemohl jsem si přát nic víc, je to skvělý pocit. Cítil jsem se být připraven vyhrát. Měl jsem dobrý pocit ze své hry. Tyto turnaje jsou nejtěžší, protože tu hrají všechny nejlepší dvojice.“ Následně ještě pochválil svého spoluhráče: „Bruno je pro mě ideální partner. Skvěle returnuje, což je pro mě výhodou, když jsem na síti.“ Soares po finále konstatoval: „Zvítězit zde je velmi speciální. Vrátit se zde a vyhrát celý turnaj, to je pro mě něco úžasného.“

Nasazení párů 

  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (semifinále)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (1. kolo)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (čtvrtfinále)
 ''' Jamie Murray /  Bruno Soares (vítězové)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (3. kolo)
  Daniel Nestor /  Vasek Pospisil (1. kolo, skreč)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (2. kolo)
  Feliciano López /  Marc López (semifinále)
  Treat Conrad Huey /  Max Mirnyj (1. kolo)
  Henri Kontinen /  John Peers (2. kolo)
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (1. kolo)
  Łukasz Kubot /  Alexander Peya (čtvrtfinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (1. kolo)
  Pablo Cuevas /  Marcel Granollers (1. kolo)
  Oliver Marach /  Fabrice Martin (2. kolo)
  Radek Štěpánek /  Nenad Zimonjić ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference 

US Open 2016